Бульдоговые летучие мыши, или складчатогубые, или свободнохвостые () — семейство млекопитающих отряда рукокрылых подотряда летучих мышей, близкое к семейству гладконосых летучих мышей.

Общее описание 
Высокоспециализированное семейство летучих мышей, обладающих весьма развитым летательным аппаратом: крылья у них узкие, длинные и заострённые, с толстой летательной перепонкой; плечевая кость имеет крупное дополнительное сочленение с лопаткой. Длинный мускулистый хвост и костные шпоры на задних конечностях образуют наиболее совершенный среди рукокрылых тормозной аппарат. Хвост, длиной 14-80 мм, почти наполовину своей длины выдаётся из узкой межбедренной перепонки.

Телосложение плотное; размеры от мелких до крупных: длина тела 4-14,5 см, размах крыльев 19-60 см, масса 6-190 г. Морда широкая, тупая, без кожно-хрящевых выростов, часто с вертикальными складками на губах. Носовой листок отсутствует. Глаза относительно маленькие. Ноздри обычно открываются на подушке, покрытой чувствительными щетинками со своеобразными ложкообразными расширениями на концах. Уши как правило широкие, мясистые, часто соединены на лбу кожистой перемычкой. Козелок небольшой. Крылья и межбедренная перепонка необычно толстые. Задние конечности довольно короткие и сильные; стопы широкие, покрытые чувствительными щетинками. Зубов 26-32, они примитивно-насекомоядного типа.

Шерсть обычно густая, короткая. У некоторых видов (Cheiromeles) волосяной покров редуцирован настолько, что они кажутся почти голыми; у других на голове расположен гребень из удлинённых, вертикально стоящих волос. Волосяной покров обычно однотонный, бурый, рыжевато-коричневый, серый или чёрный; брюхо светлее спины. У некоторых видов развиты пахучие горловые железы. У самок пара грудных сосков.

Образ жизни 
Распространены в тропической и субтропической зонах обоих полушарий. В Восточном полушарии водятся в Средиземноморье, тропиках и субтропиках Азии, Африке, Австралии. В Западном полушарии — от центральных штатов США до южной Аргентины и Чили, о-вов Карибского бассейна.

Встречаются в разнообразных ландшафтах от пустынь до лиственных лесов, не избегая антропогенных угодий; в горах водятся до 3100 м над уровнем моря. Днёвки устраивают в пещерах, скальных трещинах, под крышами человеческих построек, в дуплах и кронах деревьев. Образуют колонии от нескольких десятков до миллионов особей (Tadarida brasiliensis) — самые крупные скопления млекопитающих на Земле; реже одиночны. Насекомоядны, охотятся обычно на большой высоте, часто группами. Полёт лёгкий и стремительный, как у стрижей, развивают скорость до 60 (иногда до 95) км/ч. В полёте издают слабо частотно-модулированные эхолокационные сигналы очень высокой интенсивности. Могут совершать сезонные миграции; местами в неблагоприятные сезоны впадают в оцепенение. Спаривание и оплодотворение происходит в тёплое время года или во влажный сезон. Некоторые тропические виды приносят до 3 выводков в год, по 1 детёнышу. Беременность длится 2-3 месяца; лактация — 1-2 месяца. Детёнышей самки с собой во время кормовых полётов не носят.

Классификация 
В семействе 12 родов, объединяющих 85 видов:

 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Род 
 

В ископаемом состоянии известны с позднего эоцена. В фауне России единственный вид складчатогубов — широкоухий складчатогуб (Tadarida teniotis), встречающийся на Кавказе.

Примечания

Ссылки и источники 
 Рукокрылые России и сопредельных стран: Бульдоговые
 Molossidae на Animal Diversity Web

 
Семейства млекопитающих